Kilik steht für:
 Kilik (Fluss)
 Kilik-Pass

Kilik ist der Name von:
 Jon Kilik (* 1956), US-amerikanischer Filmproduzent
 Kilik Wae Ga’e († 1984), osttimoresischer Freiheitskämpfer, siehe Reinaldo Freitas Belo